Příjmení Mendel nebo Mendl nosí více osobností:

 Bedřich Mendl (1892–1940) – český historik, profesor hospodářských dějin na UK
 Gregor Mendel (1822–1884) – moravský přírodovědec, opat Starobrněnského kláštera, výzkumník a biolog považovaný za zakladatele genetiky
 Jindřiška Mendlová (Henriette Mendel; 1833–1891) – německá herečka
 Menachem Mendel z Kotsku (1787–1859) – chasidský rabín a vůdce
 Miloš Mendel (* 1952) – český arabista a islamolog
 Nate Mendel (* 1968) – americký baskytarista

jiný význam
 Mendel (planetka) – planetka 3313 nazvaná na památku objevitele dědičnosti Gregora Mendla.

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení